Горивец  — топоним:

Беларусь 
 Горивец — деревня, Богдановский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Горивец — деревня, Круглицкий сельсовет, Чашникский район, Витебская область

Россия 
 Горивец — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Пригородная волость).